Občanský zákoník může být:
 občanský zákoník – zákoník soukromého práva

československé právo
 občanský zákoník (Československo, 1950)
 občanský zákoník (Československo, 1964)

české právo
 občanský zákoník (Česko, 2012)

Francie
 Code civil

Rakousko
 Všeobecný zákoník občanský

Německo
 Bürgerliches Gesetzbuch

Související články 
 zákoník (rozcestník) – více významů (rozcestník)
 zákoník práce – více významů (rozcestník)